San Basilio, een gemeente in de Italiaanse provincie Zuid-Sardinië (regio Sardinië)
 Palenque de San Basilio, een dorp bij de Montes de María, nabij Cartagena in Colombia
 Paloma San Basilio, een Spaanse zangeres